Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das BNP Paribas Masters 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 6. November 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 BNP Paribas Masters (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 128 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Paris